Lissocricus är ett släkte av mångfotingar. Lissocricus ingår i familjen Rhinocricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Lissocricus